Het veldritseizoen 2022-23 wordt door de UCI georganiseerd en loopt van 10 september 2022 tot en met 26 februari 2023.

2022-2023
2022-2023
2022